Parmentier se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antoine Auguste Parmentier
 Joseph Julien Ghislain Parmentier
 Paul Évariste Parmentier